EPA steht für:

 Donghai Airlines, chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Eastern Provincial Airways, eine ehemalige kanadische Fluggesellschaft (1949–1986, Unternehmenskürzel und ICAO-Code)
 Environmental Protection Agency, US-amerikanische Umweltschutzbehörde
 Eicosapentaensäure, mehrfach ungesättigte Fettsäure
 Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung
 Einheitspreisabkommen, vertragliche Preisabsprache
 Einheitspreis AG, ehemalige Schweizer Warenhauskette, siehe EPA (Warenhaus)
 Electronic Payment Advice, Datenaustausch zur Zahlungsabwicklung zwischen Händlern und Paymentprovidern
 Electrostatic Protected Area, elektrostatisch geschützter Bereich
 Elektronenpaarabstoßungs-Modell, siehe VSEPR-Modell
 Elektronische Personalakte, siehe Digitale Personalakte
 Ethernet for Plant Automation, auf Ethernet basierender Feldbus
 Europäisches Praxisassessment, ärztliches Qualitätsmanagementsystem
 European Parents Association, schulische Elternvertretung auf europäischer Ebene
 European Pressphoto Agency, Zusammenschluss von 11 europäischen Nachrichten- und Bildagenturen
 Powiat Pabianicki in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Elektronische Patientenakte
 EPA-Filter, siehe Schwebstofffilter
 EPA-Traktor, in Traktoren umgebaute Serienfahrzeuge in Schweden
 Flughafen Buenos Aires–El Palomar (IATA-Code)

Politik:
 Economic Partnership Agreement, Abkommen über Freihandelszonen zwischen der EU und den AKP-Staaten
 Eidgenössisches Personalamt, Fachstelle für die Personalpolitik der schweizerischen Bundesverwaltung
 Environmental Protection Agency, US-Behörde zum Schutz der Umwelt
 Environmental Protection Authority, Umweltschutzbehörde in Neuseeland
 Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung
 Europäisches Patentamt

EPa steht als Abkürzung für:
 Einpersonenpackung, Tagesverpflegung der Bundeswehr

Epa steht für:
 ehemalige deutsche Warenhauskette, siehe Kepa Kaufhaus
 Motorrad von Edmund Pazicky, siehe Nürnberger Motorradindustrie #Epa

ePA steht für:
 Ergebnisorientiertes Pflegeassessment, eine Methode für Pflegeassessment
 elektronischer Personalausweis
 elektronische Patientenakte

Siehe auch:

Abkürzung